Sindelar (en tchèque : Šindelář) est un nom de famille d'origine tchèque notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1875–1947), illustrateur et peintre américain ;
 Charles Sindelar, acteur américain ;
 Filip Šindelář (né en 1979), gardien de but de hockey sur glace tchèque ;
  (né en 1986), joueur de handball tchèque ;
  (né en 1993), bobeur tchèque ;
  (1931–2003), joueuse américaine de baseball ;
  (né en 1958), golfeur américain ;
 Matthias Sindelar (1903–1939), joueur de football austro-hongrois puis autrichien ;
 Pearl Sindelar (1887–1958), actrice américaine.

Notes et références